Estafa de amor puede referirse a tres telenovelas:

 Estafa de amor, de 1961. Telenovela producida por Telesistema Mexicano.
 Estafa de amor, de 1968. Segunda versión de la anterior, también producida por Telesistema Mexicano.
 Estafa de amor, de 1971. Telenovela colombiana producida por la programadora Producciones Punch.